Leanza ist der Familienname folgender Personen:

 Armando F. Leanza (1919–1975), argentinischer Geologe und Paläontologe
 Giuseppe Leanza (* 1943), römisch-katholischer Geistlicher und Diplomat
 Héctor Armando Leanza (* 1946), argentinischer Geologe und Paläontologe